Эубукко () — род птиц семейства бородатковых. Включает 4 вида.

Распространены в Центральной и Южной Америке от Коста-Рики до Боливии.

Эубукко немного меньше, чем бородастики-кабезоны, длиной до 15 см. У них короткий клюв жёлтого цвета, спина зелёная, шея и брюхо жёлтые. У самцов верх головы красного цвета.

Эубукко живут в тропических и субтропических дождевых лесах. Питаются плодами, фруктами и ягодами, реже насекомыми и другими членистоногими.

Виды

Примечания

Литература 
 Lester L. Short, Jennifer F. M. Horne: Toucans, Barbets and Honeyguides — Ramphastidae, Capitonidae and Indicatoridae. Oxford University Press, Oxford 2001, ISBN 0-19-854666-1

Дятлообразные
Роды птиц